Autolükosz, az argonauták egyike, Hermész fia
 Autolükosz, matematikus, csillagász
 Autolükosz, 2. századi író